Bartholin er en dansk slægt, hvoraf to grene blev adlet. Begge tilhører brev- og lavadelen. Slægten er kendt som en af Danmarks lærde slægter. Navnet "Bartholin" kommer fra "Bertels Søn" og er omtalt som et jævn[t] Navn [der] fik en latinsk Klædedragt Ifølge Danmarks Statistik var der i år 2020 172 personer med efternavnet Bartholin.

Våben 
Våbenskjoldet for slægten von Bartlin, der blev adlet i 1674 med Caspar von Bartlin, kan beskrives som følgende: Skjoldet er inddelt i fire felter, hvoraf to er gule og to er røde. I de gule felter er der en sort ørn med et rødt næb og røde kløer. I de røde felter er der tolv hvide stjerner over en hvid halvmåne.

En ældre beskrivelse angiver skjoldet som: Skjoldet firdelt af gult, hvori en sort ørn med rødt næb og røde kløer, og rødt, hvori tolv hvide stjerner over en hvid halvmåne.

Våbenskjoldet for slægten Bartholin, der blev adlet i 1731 med Thomas Bartholin, kan beskrives som følgende: Skjoldet er delt vandret i to lige store felter. I øvre felt er en sort ørn i sølv, i nedre felt er tolv stjerner med seks spidser, arrangeret i tre kolonner, omkranset af en halvmåne i guld og med en himmelblå baggrund. Over den kronede hjelm er stjernerne og månen mellem to vesselhorn, hvor et er sølv og sort og det andet er himmelblåt og med guld.

En ældre beskrivelse angiver skjoldet som: Skjoldet tværdelt, i 1. Felt en sort Ørn i Sølv, i 2. Felt tolv seksoddede Guld-Stjerner i tre Rader, omfattede af en liggende Guld-Maane, i blaat, paa den kronede Hjelm Stjernerne og Maanen mellem et af Sølv og sort og et af blaat og Guld delt Vesselhorn.

Simplificeret stamtræ 

NOTER

Kilder

Referencer 

Adelsslægter fra Danmark
 
Salmonsens